D'une manière générale, la qualification pointe l'attribution d'une qualité à une personne ou à une chose.
Par extension, elle peut désigner : 
un ensemble de conditions que doit réunir une personne, un concurrent ou une équipe pour participer à une épreuve (notamment une compétition sportive), demander une qualité, acquérir un statut, ou encore bénéficier d'un avantage (financier ou non).
en gestion des ressources humaines et en droit du travail : qualification professionnelle
en développement informatique : la qualification logicielle est une activité de projet survenant lors de la programmation d'un logiciel.
dans le domaine de la mesure, elle consiste à vérifier le bon fonctionnement d'un appareil, à savoir s'il est capable de produire les résultats pour lesquels il est conçu tout au long de sa vie.
en droit, la qualification consiste : 
 en droit civil et international privé à déterminer la nature juridique d'un rapport de droit afin de résoudre un problème de conflit de loi.
 en droit pénal à déterminer la nature du fait incriminé et du texte qui en prononce la répression, et aussi à pointer le fait que le délit constaté est assorti ou non de circonstances aggravantes. (ex : un vol qualifié)
 d'une manière générale l'aptitude ou la possibilité de rattacher un cas concret à un concept juridique.
 en recherche universitaire, la qualification est une habilitation nécessaire pour être éligible à une candidature au corps de maître de conférences, elle nécessite, entre autres, le diplôme de doctorat.